Alfileteros puede referirse a:
El nombre común de la planta Erodium botrys.
El nombre común de la planta Erodium ciconium
El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
El nombre común de la planta Erodium malacoides.
El nombre común de la planta '''''Erodium moschatum.